

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Тиберий (в 4-й раз) и Друз Младший (во 2-й раз, оба — патриции); консулы-суффекты: Гней Тремеллий (плебей) и Мамерк Эмилий Скавр (патриций).
 Восстание в Галлии во главе с римскими гражданами, галлами Флором и Сакровиром. Быстро подавлено.
 21—? — Наместник Сирии Гней Сентий Сатурнин.

Китай 
 Восстание краснобровых охватывает низовья Янцзы.

Скончались 

 Публий Сульпиций Квириний (род. ок. 45 до н. э.), ординарный консул 12 года до н. э. Наместник Сирии рубежа нашей эры, провёдший перепись населения, во время которой родился Иисус Христос;
 (Луций)  (род. ок. 20 до н. э.), древнеримский поэт;
 Арминий (род. 17 до н. э.), вождь германского племени херусков, нанёсший римлянам в 9 году одно из наиболее серьёзных поражений в Тевтобургском лесу;
 Марк Валерий Мессала Барбат (род. ок. 12 до н. э.), ординарный консул предыдущего года, отец Мессалины.

См. также

Примечания